Matinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matinha (ort), Maranhão, 
 Matinha (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar